Ламсден () — многозначный термин.

 Известные носители 
 Ламсден, Джесси (род. 1982) — игрок в канадский футбол и бобслеист.
 Ламсден, Джимми (род. 1947) — шотландский футболист и футбольный тренер.
 Ламсден, Питер (1829—1918) — британский военачальник.

Топоним 
 Ламсден —  город в Новой Зеландии.